CXQ est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Christmas Creek, en Australie-Occidentale, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports